Kainji pode se referir a vários locais na Nigéria:

Lago Kainji
Barragem de Kainji
Parque Nacional Kainji

Também é usado para se referir a um grupo de línguas faladas ao redor e ao leste do lago.
Línguas kainji

Desambiguação